Кубок Республики Беларусь по хоккею с шайбой — ежегодный турнир для команд по хоккею с шайбой, проводимый белорусской федерацией хоккея. Разыгрывается с 2002 года. Как правило, проводится в конце августа перед стартом регулярного чемпионата белорусской экстралиги в качестве разминочного турнира.

Регламент 
В розыгрыше Кубка принимают участие команды белорусского чемпионата. В 2005 году в Кубке участвовала также молодёжная сборная Белоруссии, а в 2010 — команда МХЛ «Минские зубры».

Турнир проводится в два этапа. На первом этапе команды разделены на две подгруппы согласно результатам предыдущего чемпионата экстралиги. Команды играют в подгруппах по круговой системе в один круг, после чего победители подгрупп разыгрывают Кубок в единственном финальном матче. Финал проводится на площадке команды, набравшей наибольшее количество очков на первом этапе. В сезонах 2004/2005, 2006/2007, 2007/2008 годов проводился общий групповой турнир, после чего в финале встречались команды, занявшие два первых места. В розыгрышах 2003—2006 годов финал состоял из двух матчей.

Финалисты 

Примечание. В сезонах 2002/2003 и 2003/2004 Кубок Белоруссии проводился весной, после завершения чемпионата страны.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Белоруссии на официальном сайте ФХРБ
 Кубок Белоруссии на сайте "Архив голов"
 
 Статистика Кубка на сайте «Мир хоккея Беларуси»

Соревнования по хоккею с шайбой в Белоруссии
Хоккей